UHG steht als Abkürzung für:
 Unterdruckhaltegerät, siehe Asbestsanierung
 Unterhaltsgeld nach § 44 des Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969, das „Teilnehmern an Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung mit ganztägigem Unterricht“ zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährt wurde. 
 Unteroffizierheimgesellschaft, siehe Offizierheimgesellschaft
 Urheberrechtsabgabe, siehe Pauschalabgabe

UHG